Nazwisko:
 Woldemar Bargiel (1828–1897) – niemiecki kompozytor muzyki poważnej
 Maciej Bargiel (ur. 1973) – polski żużlowiec
 Grzegorz Bargiel (ur. 1976) – polski narciarz wysokogórski, instruktor
 Andrzej Bargiel (ur. 1988) – polski narciarz wysokogórski

Zoologia:
 bargiel, inaczej kowalik zwyczajny (Sitta europaea) – gatunek ptaka